Blackwell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Meredith Blackwell
 William Hoyle Blackwell